Бе́кманн () — німецьке прізвище.

Відомі носії:
 Герберт фон Бекманн (; 1886—1974) — німецький воєначальник, генерал піхоти
 Ернст Отто Бекманн (; 1853—1923) — німецький хімік.
 Йоганн Бекманн (; 1739—1811) — німецький учений і просвітник
 Макс Бекманн (; 1884—1950) — німецький художник, малювальник, гравюрист, скульптор і письменник
 Міккель Бекманн (; 1983) — данський футболіст, фланговий півзахисник
 Рудольф Бекманн (; 1910—1943) — німецький військовик часів Другої світової війни, звання обершарфюрер СС.

Див. також 
 Бекман (прізвище)